Моруц има више значења:

 Моруц (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Моруц (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији